L'Open mondial 2018 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 6 au  à la Yushan Number One Middle School de Yushan, en Chine. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société chinoise HongRuiMa. 

L'événement compte 128 participants aux qualifications et 64 dans le tableau final. Le vainqueur remporte une prime de .

Le tenant du titre est Ding Junhui. Il s'était imposé contre Kyren Wilson en finale. Cette année, c'est le champion du monde en titre, Mark Williams, qui a remporté l'épreuve. Il a battu en finale David Gilbert qui aura tout de même réalisé un parcours très remarqué. Le britannique a en effet renversé à plusieurs reprises des situations difficiles. Il a d'ailleurs signé le meilleur break du tournoi, un 142.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 32émes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Qualifications 
Ces rencontres se sont tenues du 6 au  au Preston Guild Hall de Preston en Angleterre. Les matchs ont été disputés au meilleur des neuf manches.

Tableau

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 
 140  Robbie Williams
 133  David Gilbert
 131, 109, 108  Noppon Saengkham
 124  Peter Ebdon
 121  Judd Trump
 118, 102  Fergal O'Brien
 118  Marco Fu
 109  Mark Joyce
 108  Joe Perry
 104  Ricky Walden
 102  Mark Allen

Pendant le tournoi 
 142, 140, 122, 101  David Gilbert
 142, 111  Noppon Saengkham
 132, 114, 110, 109, 106, 103  Neil Robertson
 128  Michael Holt
 124, 101  Barry Hawkins
 121, 120, 104  Mark Williams
 121, 111  Fergal O'Brien
 120  Ali Carter
 118, 118, 103  Marco Fu
 115, 100  Jack Lisowski
 115, 103  Anthony Hamilton
 115  Ding Junhui
 113, 112, 104, 103  Gary Wilson
 112  Mike Dunn
 111, 101  Xiao Guodong
 109  Stephen Maguire
 108  David Lilley
 107  Ryan Day
 107  Kyren Wilson
 105  Elliot Slessor
 103  Mark Allen
 103  Harvey Chandler
 102  Mark Selby
 102  James Wattana
 102  Jak Jones
 101  Mark Davis
 100  Andrew Higginson
 100  Jamie Jones

Voir aussi 
 Open mondial 2017
 Open mondial

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Notes et références

Note

Références

Lien externe 
 HongRuiMa Yushan World Open

Open mondial de snooker
Snooker en Chine en 2018
Sport en août 2018